Fleischmann steht für:
 Fleischmann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Fleischmann (Unternehmen), ehemaliger deutscher Hersteller von Modelleisenbahnen, heute Markenname der Modelleisenbahn Holding
 Fleischmann & Bloedel, ehemaliger Puppenhersteller in Fürth, Sonneberg, Paris und London
 Fleischmann (Band), deutsche Band

Siehe auch:
 Fleischman